

Sigle 
 Encyclopaedia of Chess Openings – enciclopedia delle aperture, sistema universale di classificazione delle aperture negli scacchi, da cui il Codice ECO
 European Consumer Organization – organizzazione europea di consumatori associati

Astronomia 
 60 Eco – asteroide scoperto nel 1860

Codici 
 ECO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Encanto (Colombia)

Economia 
 Eco – valuta unitaria proposta dai Paesi membri della zona monetaria dell'Africa occidentale

Fisica 
 Eco – fenomeno acustico

Media 
 Eco di Mosca – emittente radiofonica russa
 Eco di Savonarola – antica rivista di lingua italiana ed inglese pubblicata a Londra
 EcoTv – rete televisiva italiana

Mitologia 
 Eco – ninfa della mitologia greca

Musica 
 Eco – album di Jorge Drexler del 2005
 ECO – acronimo che indica la English Chamber Orchestra

Persone 
 Umberto Eco – scrittore e filosofo italiano

Altro 
 Eco – nome proprio femminile italiano
 Eco – personaggio del libro L'accalappiastreghe di Walter Moers
 Eco – scultura di Marc Didou

Pagine correlate 
 L'Eco